España kan syfta på följande:

 España, det spanska namnet för Spanien
 España, Mexiko, ort i Mexiko
 Monte España, berg i Antarktis